Катат — река в Кемеровской области России. Впадает в Китат в 47 км от устья по левому берегу. Длина — 64 км, площадь бассейна — 397 км².

На реке находится село Вознесенка.

Притоки 
 26 км: Соболинка (пр)
 Покровка (пр)
 Чубесовка (лв)
 Дерков Лог (пр)
 Колбовая (лв)
 Чертов Лог (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша, речной подбассейн реки — Чулым, водохозяйственный участок реки — Чулым от в/п с. Зырянское до устья.

Код водного объекта — 13010400312115200020950.

Примечания 

Притоки Китата
Реки Яйского района
Реки Тайгинского городского округа